|-
| 20301 Thakur||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20302 Кевінванг (Kevinwang)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20303 Ліндвестрік (Lindwestrick)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20304 Вольфсон (Wolfson)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20305 Фелісіяєн (Feliciayen)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20306 Річарнольд (Richarnold)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20307 Джонбернес (Johnbarnes)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20308) 1998 FP109||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20309 Батальден (Batalden)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20310) 1998 FD117||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20311 Ненсікартер (Nancycarter)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20312 Денегі (Danahy)||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20313 Фредріксон (Fredrikson)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20314 Джонгаррісон (Johnharrison)||||28 березня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (20315) 1998 FD130||||22 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20316 Джерахалперн (Jerahalpern)||||28 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20317 Гендріксон (Hendrickson)||||29 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20318) 1998 GZ||1998 GZ||3 квітня 1998||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| (20319) 1998 GK1||||5 квітня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (20320) 1998 GH8||||2 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20321 Лайтдонован (Lightdonovan)||||18 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20322) 1998 HZ20||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20323 Томліндстром (Tomlindstom)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20324 Джонмагоні (Johnmahoney)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20325) 1998 HO27||||21 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (20326) 1998 HG37||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20327) 1998 HQ39||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20328) 1998 HS42||||30 квітня 1998||Обсерваторія Лайм-Крік||Роберт Ліндергольм
|-
| 20329 Манфро (Manfro)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20330 Менвел (Manwell)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20331 Біжемаркс (Bijemarks)||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20332) 1998 HO49||||25 квітня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 20333 Йоханнхьоз (Johannhuth)||||25 квітня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 20334 Глевицький (Glewitsky)||||25 квітня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 20335 Шармартелл (Charmartell)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20336 Ґретаміллс (Gretamills)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20337 Нейв (Naeve)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20338 Елейнпаппас (Elainepappas)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20339 Ейлінрід (Eileenreed)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20340 Сьюзенрудер (Susanruder)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20341 Аланстак (Alanstack)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20342 Трін (Trinh)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20343 Ваккар'єлло (Vaccariello)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20344) 1998 HF103||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 20345 Девідвіто (Davidvito)||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20346) 1998 HZ114||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20347 Вундерліх (Wunderlich)||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20348) 1998 HK122||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20349) 1998 HU123||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20350) 1998 HV125||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20351 Каборхардт (Kaborchardt)||||18 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20352 Пінакібоуз (Pinakibose)||||19 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20353) 1998 HD129||||19 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20354 Ребеккачен (Rebeccachan)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20355 Саракларк (Saraclark)||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20356) 1998 HG147||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20357 Shireendhir||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20358 Далем (Dalem)||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (20359) 1998 JR||1998 JR||1 травня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 20360 Гольсепл (Holsapple)||||1 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 20361 Romanishin||||1 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 20362 Trilling||||1 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 20363 Komitov||||18 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 20364 Зденекмілер (Zdenekmiler)||||20 травня 1998||Обсерваторія Клеть||Мілош Тіхі,Зденек Моравец
|-
| (20365) 1998 KD5||||24 травня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| 20366 Bonev||||23 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 20367 Erikagibb||||23 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (20368) 1998 KF10||||27 травня 1998||Обсерваторія Ренд||Кеннет Вільямс
|-
| (20369) 1998 KE16||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20370) 1998 KR29||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20371 Екладеус (Ekladyous)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20372 Джуліяфеннінг (Juliafanning)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20373 Фуллмер (Fullmer)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20374) 1998 KD38||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20375 Шерріґертен (Sherrigerten)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20376 Джойгайнс (Joyhines)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20377 Якубишин (Jakubisin)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20378) 1998 KZ46||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20379 Крістіджонс (Christijohns)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20380) 1998 KW47||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20381) 1998 KX47||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20382) 1998 KW49||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20383) 1998 KU51||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20384) 1998 KW51||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20385) 1998 KS53||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20386) 1998 KK54||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20387) 1998 KP54||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20388) 1998 KZ54||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20389) 1998 KA55||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20390) 1998 KK55||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20391) 1998 KT55||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20392 Майкшепард (Mikeshepard)||||19 червня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 20393 Кевінлейн (Kevinlane)||||19 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20394 Фату (Fatou)||||28 червня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (20395) 1998 MY29||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20396) 1998 MF32||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20397) 1998 MR35||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20398) 1998 NQ||1998 NQ||11 липня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| 20399 Майклессер (Michaelesser)||1998 OO||20 липня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (20400) 1998 OB4||||24 липня 1998||Коссоль||ODAS
|}

20300